L'Heliopolis Open 2005 est l'édition 2005 de l'Heliopolis Open qui se déroule au Caire du 6 au 12 septembre. 

Le tournoi rassemble 16 joueurs dont 8 têtes de série et une wild card Ramy Ashour.

Amr Shabana remporte le titre en s'imposant face à Karim Darwish qui abandonne sur blessure au  jeu.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Heliopolis Open

Liens externes 

Masculin 2005
Sport en Égypte en 2005
Sport en septembre 2005
Squash en 2005